Свято́й:
 Святой — личность, особенно чтимая в различных религиях.
 Святой — один из островов Валаамского архипелага.
 «» — британский телесериал, выходивший с 1962 по 1969 год. В главной роли Роджер Мур.
 «Святой» — американский художественный фильм 1997 года, ремейк телесериала.
 «» — индийский художественный фильм 1965 года.
 Святой, Пётр Андреевич (1920—1974) — советский шашист.

См. также 
 Святой Александр
 Святой Алексей
 Святой Андрей (значения)
 Святой Георгий (значения)
 Святой Дух
 Святой Иосиф (значения)
 Святой Иуда (значения)
 Святой Лаврентий (значения)
 Святой Михаил (значения)
 Святой Николай (значения)
 Святой Нос
 Святой Павел (значения)
 Святой Престол
 Святой Пётр (значения)
 Святой Фома (значения)
 Святой источник (значения)
 Святой покровитель